Pierre Granier ist der Name folgender Personen:

* Pierre Granier (Bildhauer) (1655–1715), französischer Bildhauer
 Pierre Granier (Fußballspieler) (1911–1989), französischer Fußballspieler
 Pierre Granier-Deferre (1927–2007), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Pierre Garnier